IM Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 5722 световых лет (около 1754 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +19m до +18,3m. Орбитальный период — около 0,2704 суток (6,489 часов).

Характеристики 
Первый компонент — оранжевая звезда спектрального класса K5. Эффективная температура — около 4977 K.

Второй компонент — оранжевая звезда спектрального класса K.

Примечания